V počítačích může název shell označovat nejen interpret pro vytvoření příkazového řádku, ale i prostředí, pomocí kterého lze ovládat jiné programy:
 Shell (informatika) – interpret pro vytvoření příkazového řádku nebo tvůrce prostředí
 Unixový shell – shell v unixových systémech (Bourne shell, C shell, Korn shell, …)
 cmd.exe – shell pro rodinu systémů Windows NT
 Windows PowerShell – náhrada standardního shellu pro Windows XP a novější
 COMMAND.COM – shell v systémech DOS
 Windows Explorer – správce souborů a tvůrce grafického uživatelského prostředí Microsoft Windows
 Cybex Shell – nadstavba pro systémy DOS vytvářející grafické uživatelské rozhraní
 Secure Shell – program a protokol pro zabezpečenou komunikaci
 Porovnání správců souborů
 Shell sort – třídicí algoritmus

V obchodě může shell označovat:
 Royal Dutch Shell – mezinárodní energetická společnost
 Shell Oil Company
 Shell Canada
 Shell Nigeria
 Showa Shell Sekiyu

Příjmení:
 Donald Shell – americký počítačový vědec

Externí odkazy